Памятник Ленину (Грозный):
 Памятник Ленину (Грозный, Ахматовский район)
 Памятник Ленину (Грозный, Байсангуровский район)
 Памятник Ленину (Грозный, Заводской район)